Buenos días puede referirse a:

Buenos días, un saludo.
Buenos días, un programa de televisión.
Buenos días, una película dirigida por Yasujirō Ozu y estrenada en el año 1959.
Buenos Días, el álbum debut del grupo de pop español Mäbu.
Buenos días, galería de imágenes para dar los buenos días.
Buenos días, América, programa de radio estadounidense.
Buenos días América, noticiero matutino de televisión argentino.